Арда може да се односи на:

 Арда (притока Марице), притока Марице, река у Бугарској и Грчкој
 Арда (притока Поа), река у Италији

или

 Арда (Толкин), у књигама Толкина

Види још 
 Ардино